San Gabriele ima više značenja:
 San Gabriele, Cremona
 San Gabriele, Piacenza
 San Gabriele, Teramo